Samsung Galaxy Watch 5 (стилизованные под Samsung Galaxy Watch5) — это серия умных часов на базе Wear OS, разработанная Samsung Electronics. Об этом было объявлено 10 августа 2022 года, и выпущено 26 августа 2022 года.

Характеристики

Примечания 

Устройства на базе Android
Galaxy Watch 5
Умные часы